Carmen steht für:

 Carmen (Poesie), in der frühen Neuzeit in Verse gesetzte Texte(nach dem lateinischen Wort carmen für Lied, Strophe, Gedicht, Zauberformel, Pl. carmina)
 Carmen (Vorname) (nach Maria vom Berg Karmel)

Carmen in Literatur, Musik, Film:
 Carmen, Oper von Georges Bizet aus dem Jahr 1875
 Carmen (Mérimée), Novelle des französischen Schriftstellers Proper Mérimée, Vorlage der Oper von Bizet und des Films von Florián Rey
 Carmen (Band), amerikanisch-englische Rockband der 1970er Jahre
 Carmen (Fantasie), Konzertfantasie über Bizets Oper Carmen von Pablo de Sarasate aus dem Jahr 1883
 Carmen (Cranko), Ballett von John Cranko
 Carmen (1915), Stummfilm von Cecil B. DeMille
 Carmen (1918), Stummfilm von Ernst Lubitsch
 Carmen (1926), Stummfilm von Jacques Feyder
 Carmen (1942), Schwarzweißfilm von Christian-Jaque
 Carmen (Sängerin), eine deutsch-portugiesische Sängerin der Neuen Deutschen Welle und Schauspielerin
 Carmen (1983), Film von Carlos Saura
 La Tragédie de Carmen, Opernverfilmung von Peter Brook
 Carmen (1984), Opernverfilmung von Francesco Rosi
 Carmen on Ice (1990), Verfilmung als Eisrevue von Horant H. Hohlfeld
 Carmen (2003), spanische Verfilmung von Vicente Aranda
 Carmen (2022), Musical-Drama von Benjamin Millepied

Carmen ist der Familienname folgender Personen:
 Ceylin del Carmen Alvarado (* 1998), niederländische Radsportlerin
 Eric Carmen (* 1949), US-amerikanischer Sänger, Songschreiber und Pianist
 Jeanne Carmen (1930–2007), US-amerikanische Schauspielerin
 Jewel Carmen (1897–1984), US-amerikanische Schauspielerin der Stummfilmära 
 Johannes Carmen (aktiv von 1400 bis 1420), französischer Komponist, Schreiber von Musikmanuskripten und Sänger
 Julie Carmen (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin
 Loene Carmen (* 1970), australische Sängerin, Liedertexterin und Schauspielerin
 Phil Carmen (* 1953), Schweizer Rockmusiker
 Silvia Del Carmen Castaños, amerikanische Filmschaffende

Carmen ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Carmen de Patagones, Stadt in Argentinien
 Carmen (Santa Fe), Ort in Argentinien
 Ciudad del Carmen, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Campeche
 Carmen (Nuevo León), Ort im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León
 Carmen (Agusan del Norte), in der Provinz Agusan del Norte, Philippinen
 Carmen (Bohol), Stadtgemeinde in der Provinz Bohol, Philippinen
 Carmen (Cebu), Stadtgemeinde in der Provinz Cebu, Philippinen
 Carmen (Cotabato), Stadtgemeinde in der Provinz Cotabato, Philippinen
 Carmen (Davao del Norte), Stadtgemeinde in der Provinz Davao del Norte, Philippinen
 Del Carmen, Stadtgemeinde in der Provinz Surigao del Norte, Philippinen
 Carmen (Surigao del Sur), Stadtgemeinde in der Provinz Surigao del Sur, Philippinen
 Carmen (Uruguay), Ort in Uruguay
 Carmen (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Carmen (Arizona), Ort in den Vereinigten Staaten
 Carmen (Idaho), Ort in den Vereinigten Staaten
 Carmen (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Carmen (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten
 Carmen City (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
Regionen:
 Carmen Land, fiktive Gebirgsregion Antarktikas
 Bajo Carmen, Untiefe

Carmen, sonstige Bedeutungen:
 Carmen (Ausschnitt), tief sitzender Ausschnitt, der die Schultern frei lässt
 Lercanidipin, Handelsname für das Arzneimittel
 Carmen (Automarke), gescheitertes Projekt einer neuen Automarke des Managers José Ignacio López
 Carmen (Zigarettenmarke), polnische Zigarettenmarke
 Rima Carmen, eine Mondrille
 Sturm Carmen, ein Wetterereignis des November 2010 in den USA und Westeuropa

CARMEN steht als Abkürzung für:
 Carnegie Mellon Robot Navigation Toolkit, eine Software zur Simulation von Robotern
 C. A. R. M. E. N., einen gemeinnützigen Verein zur Koordinierung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der nachwachsenden Rohstoffe

Siehe auch:
 El Carmen (Begriffsklärung)
 Del Carmen (Begriffsklärung)
 Garmen
 Villa del Carmen (Begriffsklärung)
 Virgen del Carmen (Begriffsklärung)
 Karmen
 Municipio Carmen (Begriffsklärung)
 Carmina (Begriffsklärung)

CARMEN